Burford ist der Name folgender Ortschaften:

 Burford (Cheshire), England
 Burford (Devon), England
 Burford, Ortsteil von Brant, Kanada
 Burford (Oxfordshire), England
 Burford (Shropshire), England
 Burford (Somerset), England

Personen:
 Anne Gorsuch Burford (1942–2004), US-amerikanische Politikerin
 Eleanor Burford (1906–1993), britische Schriftstellerin
 George Burford, 1924 Trainer der Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Staaten
 Pamela Burford (* 1954), US-amerikanische Schriftstellerin
 Phil Burford (* 1990), englischer Poolbillardspieler
 Rachel Burford, englische Rugby-Spielerin
 Rose de Burford († 1329), englische Kauffrau

Sonstiges:
 Burford, Van Toll & Co, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller, siehe New Orleans Motor
 H. G. Burford & Company, ein ehemaliger britisch – US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 H. G. Burford & Co. Ltd., ein ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller
 HMS Burford, der Name von mindestens drei Linienschiffen der Royal Navy

im NRHP gelistete Objekte:
 Burford Hill, in Harrodsburg, Kentucky, ID-Nr. 88003367
 Burford House, in Goshen, New Hampshire, ID-Nr. 85001309